Ви́ктор Григо́рьевич Бо́йко () — советский партийный и государственный деятель. Председатель Днепропетровского облисполкома (1979—1983). Первый секретарь Днепропетровского обкома КП Украины (1983—1987).

Биография 
Родился 19 июля 1931 года в городе Кривой Рог.

Член КПСС с 1954 года. В 1960 году окончил Криворожский горнорудный институт. С 1961 года на партийной работе.

В 1974—1976 годах — первый секретарь Днепропетровского горкома КП Украины. В 1976—1979 годах — второй секретарь Днепропетровского обкома КП Украины. В 1978—1983 годах — председатель исполкома Днепропетровского областного совета. В 1983—1987 годах — первый секретарь Днепропетровского обкома КП Украины.

Возглавляя Днепропетровскую область, инициировал принятие областной «Программы застройки и благоустройства сельской местности». Были разработаны генеральные планы райцентров, сёл и посёлков, началось массовое асфальтирование дорог и улиц, строительство больниц и ФАПов, дворцов культуры и жилья для перспективных специалистов. По обеспечению газоснабжением, строительству дорог и жилых домов в сельских районах Днепропетровская область вышла в общесоюзные лидеры. По его инициативе был реализован проект создания Днепропетровской набережной, введён в эксплуатацию жилой массив «Победа» в Днепропетровске.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10—11 созывов (1979—1989) от Украинской ССР. Член ЦК КПСС (1986—1990).

В 1987—1991 годах — советник посольства СССР в Румынии.

Умер 20 июля 2014 года в Днепропетровске.

Награды 
 орден Октябрьской Революции (17.03.1976);
 дважды Орден Трудового Красного Знамени (…; 17.07.1981);
 орден «Знак Почёта»;
 Орден «За заслуги» (Украина) 3-й степени;
 медали;
 Почётная грамота Министерства внешнеэкономических связей СССР;
 Заслуженный строитель УССР.

Примечания

Источники 
 
 Бойко Виктор Григорьевич // Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б). Историко-биографический справочник / Автор-сост. Ю. В. Горячев. — : Граница, 2015. — 1008 с. — С. 312. ISBN 978-5-94961-778-0.

Ссылки 
 В Днепропетровске на 83 году оборвалась жизнь выдающегося государственного и общественного деятеля Виктора Бойко.

Председатели Днепропетровского облисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Украинской ССР
Члены ЦК КПСС
Первые секретари Днепропетровского горкома КП Украины
Первые секретари Днепропетровского обкома КП Украины
Вторые секретари Днепропетровского обкома КП Украины
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС